Model estímul-resposta, aplicable a diferents contextos
 Temps de reacció davant l'estímul que la genera
 Física i química:
 Llei de acció i reacció, una de les lleis de Newton
 Reacció mecànica, una de les forces que exerceix l'entorn sobre una estructura resistent o mecanisme en moviment
 Reacció en cadena, seqüència de reaccions en què un producte reactiu produeix reaccions addicionals
 Reacció química, procés en el qual una o més substàncies -els reactius- es transformen en altres substàncies diferents
 Reacció exotèrmica, la qual desprèn calor
 Reacció endotèrmica, la qual absorbeix calor
 Reacció limitant, el seu pas més lent
 Reacció nuclear, el procés de combinació i transformació de les partícules i nuclis atòmics
 Reacció nuclear en cadena, la qual se sosté en el temps en provocar un neutró la fissió d'un àtom fissible, la qual cosa allibera diversos neutrons, que al seu torn causen altres fissions
 Física i química:
 Reacció acrosòmica, vinculada a la fusió de l'espermatozoide i l'òvul
 Reacció anafilàctica o anafilaxi
 Reacció al·lèrgica o al·lèrgia
 Reacció adversa a medicament, efecte indesitjat en pacients tractats amb medicaments
 Psicologia:
 Reacció psicològica
 Reacció emocional
 Història :
 Reacció pagana, els intents de restauració del paganisme
 Reacció thermidoriana, fase de la Revolució francesa